Durante el año 2013 se disputaron dos torneos de la categoría ATP Challenger Series, en la ciudad de Dallas, Estados Unidos.
 
 Challenger of Dallas 2013
 Dallas Tennis Classic 2013

ATP Challenger Tour 2013
Tenis en 2013
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Dallas 2013